Освиго има више значења:
 Округ Освиго (Њујорк)
 Освиго (Јужна Каролина)
 Освиго (Њујорк)
 Освиго (Илиноис)
 Освиго (Канзас)